Vaciamadrid är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Vaciamadrid ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vaciamadrid är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Vaciamadrid. Runt Vaciamadrid är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Madrid,  km nordväst om Vaciamadrid. Omgivningarna runt Vaciamadrid är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid